La Scandie (en latin : Scandia) a été un nom utilisé par les premiers géographes grecs et romains pour désigner plusieurs îles inconnues de l'Europe du Nord.

Toponymie 

 Scandia, ville américaine du Kansas ;
 Scandia, ville américaine dans le Minnesota ;
 Scandia, hameau situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Scandea ou Scandia, ville et port antique de Cythère.

Biologie 
 Scandia, genre de plantes de la famille des Apiaceae ;
 Scandia, genre de cnidaires.

Voir aussi 
 Scandaron, fort antique de Phénicie à portée de Tyr
 Scanderbade, ville du royaume d'Āgrā, autrefois capitale du roi des Patans
 Skanderborg, petite ville du Danemark, diocèse d'Arrhus
 Scandes, Alpes scandinaves
 Scandile ou Schazola, petite île basse de la mer Égée près de la côte de Thrace
 Scandinavie, péninsule du Nord de l'Europe
 Scandium, élément chimique
 Scandix, plante herbacée
 Scandola, réserve naturelle de Corse
 Scandula, terme antique romain désignant le bardeau, petites planchettes de bois utilisés comme tuiles